SM U-1 – niemiecki okręt podwodny z początku XX wieku
 SM U-1 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-1 z okresu I wojny światowej
 U-1 – niemiecki okręt podwodny typu IIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-1 (S-180) – niemiecki okręt podwodny typu 201 z lat 60. XX wieku
 KDM „Springeren” (U-1) – duński okręt podwodny, ex-brytyjski HMS P52, ex-polski ORP „Dzik”

Zobacz też 
 UB-1 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej; przekazany Austro-Węgrom, gdzie pływał jako SM U-10
 UC-1 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich